D’Arlandes ist der Familienname folgender Personen:

 François d’Arlandes (1742–1809), französischer Ballonfahrer
 Louis François d’Arlandes de Salton (1752–1793), französischer General